Filip II. Savojský, přezdívaný Bezzemek, (5. února 1438 – 7. listopadu 1497, Chambéry) byl hrabě z Bresse, v posledním roce svého života savojským vévodou, po otci knížetem z Piemontu, hrabětem z Aosty a Maurienne.

Život 
Byl nejmladším synem Ludvíka Savojského a Anny Kyperské a prastrýcem předchozího vévody Karla II. Savojského (Karlův děd Amadeus IX. Savojský byl jeho bratr).

Většinu života strávil jako mladší člen vévodské rodiny. Jeho původním majetkem byl okres Bresse, v blízkosti francouzské a burgundské hranice, to však ztratil, a proto získal přezdívku „Bezzemek“. Savojským vévodou se stal nečekaně poté, co zemřel nezletilý předchozí savojský vévoda Karel II. (1488–1496).

K zajištění mužské linie ještě předtím (v témže roce) oženil svého nejstaršího syna Filiberta II. s jeho sestřenicí Jolandou Luisou Savojskou, jedinou sestrou zesnulého mladého vévody, v době sňatku jí bylo devět let. Jeho plán ale neuspěl – dívka ve dvanácti letech zemřela a manželství zůstalo bezdětné.

Děti z manželství dcer Filipova bratra vévody Amadea IX. měly nárok na dědictví jak Savojska, tak Kyperského království, Jeruzaléma a Arménie. Navzdory tomu, že Kypr ani Jeruzalém nebránil v nástupnictví ženám, Filip tato tvrzení popřel a tyto tituly užíval sám.

Rodina

První manželství 
Jeho první manželkou byla Markéta Bourbonská (5. únor 1438 – 1483), měli spolu tři děti:

 Luisa (11. září 1476 – 22. září 1531), ⚭ 1488 Karel z Angoulême (1459 – 1. ledna 1496), hrabě z Angoulême
 Jeroným (*/† 1478)
 Filibert II. (10. dubna 1480 – 10. září 1504), savojský vévoda, kníže piemontský, hrabě z Aosty, Maurienne a Nice a titulární král kyperský, jeruzalémský a arménský,
 ⚭ 1496 Jolanda Luisa Savojská (1487–1499)
 ⚭ 1501 Markéta Habsburská (10. ledna 1480 – 1. prosince 1530)

Druhé manželství 
Jeho druhou manželkou byla Claudine de Brosse z Bretaně (1450–1513), dcera Jana II. de Brosse a Nicole de Châtillon, měli spolu šest dětí:
 Karel III. Savojský (10. října 1486 – 17. srpna 1553), vévoda savojský, ⚭ 1521 Beatrix Portugalská (31. prosince 1504 – 8. ledna 1538)
 Ludvík Savojský (1488–1502)
 Filip Savojský (1490 – 25. listopadu 1533), vévoda z Nemours ⚭ 1528 Šarlota Orleánská (1. listopadu 1512 – 8. září 1549)
 Assolone (*/†1494)
 Giovanni Amedeo Savojský (*/† 1495)
 Filiberta Savojská (1498–1524), ⚭ 1515 Julián Medicejský (12. března 1479 – 17. března 1516), vládce Florentské republiky v letech 1512 až 1516, vévoda u Nemours

Nelegitimní potomci 
Se svými dvěma milenkami měl ještě osm nelegitimních dětí.

S Liberou Portoneri:
 René Savojský (1468 – 31. březen 1525), sloužil jako guvernér v Nice a Provence, je známý jako Velký Bastard Savojska a jako tchán Anneho, vévody z Montmorency
 Antonie Savojská, manželka Jana II., pána z Monaka
 Petr Savojský, biskup z Ženevy

S milenkou Bonou di Romagnano měl dalších pět dětí.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští
Savojští vévodové
Savojští princové
Hrabata ze Ženevy
Rytíři Řádu zlatého rouna
Rytíři Řádu svatého Michala
Narození v roce 1438
Narození 5. února
Narození v Chambéry
Úmrtí v roce 1497
Úmrtí 7. listopadu
Pohřbení v klášteře Hautecombe
Muži